Я́коб Ште́йнер (или Штайнер) — швейцарский математик, основатель синтетической геометрии кривых и поверхностей 2-го и высших порядков.

Биография

Якоб Штейнер получил образование в Ифертене у Песталоцци, в 1818 году поступил в Гейдельбергский университет.

Окончив университет, в 1821 году поступил в Берлине учителем в частный институт Пламанна.

С 1825 по 1835-й годы был учителем математики в Берлинском городском промышленном училище.

С 1835 году начал преподавание в Берлинском университете в качестве экстраординарного профессора математики.

В 1834 году был избран членом Берлинской академии наук.

Умирая в 1863 году в Берне, завещал 8000 талеров Берлинской академии наук для премии за сочинения по синтетической геометрии.

Его собственные работы по геометрии (частью помещённые в различных научных журналах, частью оставшиеся в рукописях), а также его лекции в Берлинском университете послужили основанием для издания в 1867 году книги под заглавием: «Jacob Steiner’s Vorlesungen über Syntetische Geometrie, bearbeitet von Geiser und Schröter».

Все его сочинения («Gesammelte Werke von Jacob Steiner») изданы Вейерштрассом в Берлине в 1881—1882 годах.

См. также 
 Задача Штейнера
 Кривая Штейнера
 Поризм Штейнера
 Симметризация Штайнера
 Система Штейнера
 Теорема Гюйгенса — Штейнера
 Теорема Мардена
 Теорема Штейнера (планиметрия)
 Теорема Штейнера — Лемуса
 Теорема Штейнера — Понселе
 Эллипс Штейнера
 Точка Штейнера

Литература 
 
 Steiner, Jakob // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 35, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 700–703.
 Jakob Steiner (1796-1863). In: Elemente der Mathematik. Bd. 49, 1994, S. 65.
 Jacob Steiner's Vorlesungen über synthetische Geometrie. B.G. Teubner, 1875 (im Internet-Archiv, Digitalisierung stark fehlerhaft: )
 Jacob Steiner’s Gesammelte Werke. Hrsg. Karl Weierstraß. G. Reimer, Berlin, 1881-1882:
 Erster Band, 1881 (im Internet-Archiv, Digitalisierung stark fehlerhaft: , , )
 Zweiter Band, 1882 (im Internet-Archiv: , )

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики Германии
Математики XIX века
Геометры
Родившиеся 18 марта
Родившиеся в 1796 году
Умершие 1 апреля
Умершие в 1863 году
Члены-корреспонденты Французской академии наук